La nazionale di pallavolo maschile della Nuova Zelanda è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Nuova Zelanda ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Nuova Zelanda.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile della Nuova Zelanda